TJP steht für:
 TJP Centre dramatique national Strasbourg Grand Est, französisches Theater, Nachfolger des Théâtre jeune public
 Tehrik-e-Jafaria Pakistan, schiitische religiöse Organisation in Pakistan
 Théâtre des Jeunes de Pully, Schweizer Theater
 Tight Junction Protein, Protein, das in Verbindung steht mit dem Aufbau und dem Funktionieren von Tight Junctions, schmalen Bänder aus Membranproteinen
 TJP1, Tight Junction Protein 1 (ZO-1)
 TJP2, Tight Junction Protein 2 (ZO-2)
 TJP3, Tight Junction Protein 3 (ZO-3)
 Tiled JPEG File, IT-Bildformat auf der Basis von JPEG
 Tokyo Joshi Pro Wrestling, japanische Profi-Wrestlingpromotion für Frauen
 Tribunal judiciaire de Paris, französischer Gerichtshof für ausgesuchte Rechtsangelegenheiten

TJP ist ein Ringname von:
 T. J. Perkins (* 1984), US-amerikanischer Wrestler

tjp steht für:
 Tjupany (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyunga-Sprachen in Australien

.tjp steht für:
 Dateiendung für Dateien mit einem Tiled JPEG File

Siehe auch:
 TJ Parker

Abkürzung